Zhongyang bezeichnet:
 einen Kreis der bezirksfreien Stadt Lüliang in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Zhongyang
 einen Bezirk von Magong, der Hauptstadt der zur Republik China auf Taiwan gehörenden Pescadoren-Inseln, siehe Zhongyang (Magong) 
 den chinesischen Namen für den Broad Peak Central